Pararhadinorhynchus är ett släkte av hakmaskar. Pararhadinorhynchus ingår i familjen Diplosentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Pararhadinorhynchus